Dit is de wereldranglijst van december 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 december 1999.

Mannen 12